Châteauroux
Mesnil-Rousset

Gentilé